Brittany Morgan Dengler (* 1987), une actrice américaine ;
 Carina Dengler (* 1994), une chanteuse et actrice allemande ;
 Carlos Dengler (* 1974), un musicien américain ;
 Dieter Dengler (1938–2001), un aviateur américain ;
 Georges Dengler (1904–1983), un architecte français.

Autres 
 Dengler, série télévisée allemande diffusée depuis 2015 ;